Club Árabe puede referirse a:

Lugares

Chile 
 Club Árabe de Viña del Mar en Viña del Mar.

Honduras 
 Club Hondureño Árabe en San Pedro Sula.

Deportes 
 Club Deportivo Árabe de Valparaíso, Chile.
 Club Deportivo Árabe Unido en Panamá.

Diáspora árabe